Педраса-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Население — 103 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Pedraza de Campos

Муниципалитеты Паленсии